Geografia:
 Washington DC, capital dels Estats Units
 Estat de Washington, estat dels Estats Units, a la costa del Pacífic
 Washington (Arkansas)
 Washington (Califòrnia), comunitat no incorporada localitzada al Comtat de Nevada, Califòrnia
 Washington (Carolina del Nord)
 Washington (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Washington (Geòrgia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Washington (Illinois)
 Washington (Indiana)
 Washington (Iowa)
 Washington (Kansas)
 Washington (Kentucky)
 Washington (Louisiana)
 Washington (Maine)
 Washington (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Washington (Mississipí), comunitat dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Washington (Missouri)
 Washington (Nebraska)
 Washington (Nova Jersey)
 Washington (Nova Hampshire)
 Washington (Nova York), poble dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Washington (Oklahoma)
 Washington (Ohio)
 Washington (Pennsilvània), ciutat dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Washington, localitat al comtat de Tyne and Wear, al Regne Unit
 Washington (Utah)
 Washington (Vermont)
 Washington (Virgínia)
 Washington (Virgínia de l'Oest)
 Washington (Wisconsin)
 Washington Grove, població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Washington Heights, barri del nord de l'illa de Manhattan a Nova York
 Washington Heights (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Washington Terrace, població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Fort Washington (Maryland)
 Old Washington, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Comtat de Washington, llista de comtats estatunidencs amb aquest nom

 Biografies:
 Cognom:
 George Washington, general estatunidenc i primer president (1789-1797) dels Estats Units
 Denzel Washington, actor estatunidenc
 Prenom:
 Washington Beltrán Barbat (Tacuarembó, 1885 – Montevideo, 1920), advocat i polític uruguaià
 Washington Beltrán Mullin (Montevideo, 1914 - 2003), polític, advocat i periodista uruguaià
 Washington Irving (1783 - 1859), escriptor, assagista, biògraf i historiador estatunidenc
 Washington Luís Pereira de Sousa (Macaé, 1869 — São Paulo, 1957), historiador i polític brasiler
 Washington Novaes (Vargem Grande do Sul, Estat de São Paulo, 1934), periodista brasiler
 Washington Rodríguez Medina (Montevideo, 1944), boxejador uruguaià
 Washington Sebastián Abreu Gallo (Minas, 1976), futbolista uruguaià
 Washington Tais (Montevideo, 1972), futbolista uruguaià que ocupava la plaça de defensa
 Frank Washington Jarvis (1878 - 1933), atleta estatunidenc
 Jorge Washington Larrañaga Fraga (Paysandú, 1956) advocat i polític uruguaià
 Óscar Washington Tabárez (Montevideo, 1947), futbolista uruguaià
 Publicacions:
 The Washington Times, periòdic publicat a Washington
 The Washington Post, periòdic de Washington DC
 Equips esportius:
 Washington Capitals equip d'hoquei sobre gel de Washington DC
 Washington Capitols, equip de la NBA amb seu a Washington DC
 Washington Diplomats, equip de futbol professional de la ciutat de Washington
 Washington Mystics, equip de bàsquet femení estatunidenc de la WNBA amb seu a Washington DC
 Washington Nationals, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Washington DC
 Washington Wizards, equip de la NBA amb seu Washington DC
 Miscel·lània:
 Catàleg d'Estrelles Dobles Washington 
 Pont de George Washington, pont que connecta la ciutat de Nova York amb Fort Lee
 Washington Square Park, parc de la ciutat de Nova York